Marcuzzo ist der Familienname folgender Personen:

 Elio Marcuzzo (1917–1945), italienischer Schauspieler
 Giacinto-Boulos Marcuzzo (* 1945), italienischer römisch-katholischer Generalvikar
 Riccardo Marcuzzo (* 1992), italienischer Popsänger, siehe Riki